Понятие подве́домственность употребляется в теории, законодательстве и традиции в различных смыслах:
 как относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и иных дел к ведению различных государственных, общественных смешанных (государственно-общественных) органов и третейских судов;
 как правовой институт, то есть совокупность юридических норм, расположенных в различных отраслевых нормативных актах, определяющих ту или иную форму защиты права;
 как предметная компетенция Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, органов нотариата, органов по рассмотрению и разрешению трудовых споров, других органов и организаций по рассмотрению и разрешению споров и иных правовых вопросов;
 как предпосылка права на обращение в суд;
 как объект (свой), находящийся в состоянии управляемого разграничения ведомственной компетенции.

Судебная подведомственность 
Судебная подведомственность, то есть разграничение компетенции судебных органов, имеет особое значение в системе действующих правовых норм. 
 
Конституцией РФ гарантировано право на судебную защиту любому гражданину РФ. Вне зависимости от того, к компетенции каких государственных органов или общественных организаций отнесено разрешение вопроса по существу, такое решение может быть оспорено в суде. Таким образом, суды являются универсальным органом, выведенным из иерархической системы органов исполнительной власти, рассматривающим по существу любые конституционные, уголовные, административные и гражданские дела. Решение суда становится окончательным и приобретает обязательную силу.
Правильное и чёткое распределение компетенции между судами определяет законность и обоснованность принятых решений.

Судебная подведомственность гражданских дел 

Под гражданским делом действующее законодательство понимает всю совокупность обстоятельств, при которых имеется необходимость в защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. (ст.2 ГПК)

Понятием «гражданское дело» охватываются все споры, возникающие из гражданских, семейных, трудовых, земельных и прочих отношений, а также вопросы, не являющиеся спорными, например, установление факта имеющего юридического значение.

Гражданские дела рассматриваются судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Подведомственность дел арбитражным судам
К компетенции арбитражных судов относится рассмотрение гражданских дел в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 1,27 АПК).

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления.

Арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры (ст.ст. 27-33 АПК РФ):

1) об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
2) об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти.
3) об административных правонарушениях.
4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций.

Арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды рассматривают дела:
1) об оспаривании решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.
2) о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды рассматривают дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане рассматривают следующие дела (ст. 27 АПК РФ):

1) о несостоятельности (банкротстве);
2) по корпоративным спорам;
3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
4) по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей;

5) по спорам, вытекающим из деятельности государственных корпораций и связанным с их правовым положением, порядком управления ими, их созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их органы;

6) по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, а также по спорам, отнесенным к подсудности Суда по интеллектуальным правам;

7) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Подведомственность дел судам общей юрисдикции
Компетенция судов общей юрисдикции имеет универсальный характер по отношению к компетенции арбитражных судов, то есть суды общей юрисдикции рассматривают все гражданские дела, прямо не отнесённые к компетенции арбитражных судов.

В том числе, к компетенции общих судов относятся (ст.22 ГПК):
1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений;
2) дела, разрешаемые в порядке приказного производства (ст.122 ГПК);
3) дела особого производства (ст. 262 ГПК);
4) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов;
5) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.

См. также 
 Юрисдикция
 Подсудность

Примечания

Литература 
 
 Осипов Ю. К. Подведомственность юридических дел: Учебное пособие / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. — Свердловск: Свердловский юридический институт, 1973. — 123 с.
 Чудиновских К. А. Подведомственность в системе гражданского и арбитражного процессуального права. - СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2004.- 307 с.
 О подведомственности и подсудности отдельных категорий дел см. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ от 07.03.2007.

Процессуальное право